Carroll County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Carroll County (Arkansas)
Carroll County (Georgia)
Carroll County (Illinois)
Carroll County (Indiana)
Carroll County (Iowa)
Carroll County (Kentucky)
Carroll County (Maryland)
Carroll County (Mississippi)
Carroll County (Missouri)
Carroll County (New Hampshire)
Carroll County (Ohio)
Carroll County (Tennessee)
Carroll County (Virginia)